El Masters d'Indian Wells 2011, conegut oficialment com a BNP Paribas Open 2011 és un esdeveniment tennístic disputada sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA Premier Tournaments en categoria femenina. La 36a edició del torneig es va celebrar entre l'7 i el 20 de març de 2011 a l'Indian Wells Tennis Garden d'Indian Wells, Califòrnia, Estats Units.

El serbi Novak Đoković va aconseguir el segon títol a Indian Wells i tercer de la temporada, mentre la danesa Caroline Wozniacki va guanyar el segon de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011